Menisk ili meniskus (lat. meniscus od grč. μηνίσϰος: mali mjesec) može biti:
 menisk je fizikalno tijelo ili figura u obliku polumjeseca; 
 menisk (tekućina) je zakrivljenost površine tekućine u uskoj cijevi (na primjer bireti) zbog pojave kapilarnosti;
 menisk (anatomija), u medicini, je parna vezivnohrskavična tvorba polumjesečasta oblika u koljenskom zglobu, kojom se ostvaruje sukladnost među zglobnim tijelima bedrene kosti i goljenice. Postoje dva meniska: unutarnji (medijalni) i vanjski (lateralni). Lateralni je pokretljiviji, dok je medijalni postrance pričvršćen uza zglobnu čahuru pa je slabije pokretljiv i zato češće podložan oštećenju prilikom naglih kretnji u koljenu, osobito u nekim sportovima (nogomet, skijanje). Zaostanu li nakon takve ozljede izrazitije tegobe, oštećeni se dio meniska kiruškom operacijom ukloni.

Izvori